Cantonul Pesmes este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Arsans || align="right" | 46 || align="right" | 70100 || align="right" | 70030
|-
| Bard-lès-Pesmes || align="right" | 94 || align="right" | 70140 || align="right" | 70048
|-
| Bresilley || align="right" | 125 || align="right" | 70140 || align="right" | 70092
|-
| Broye-Aubigney-Montseugny || align="right" | 461 || align="right" | 70140 || align="right" | 70101
|-
| Chancey || align="right" | 119 || align="right" | 70140 || align="right" | 70126
|-
| Chaumercenne || align="right" | 138 || align="right" | 70140 || align="right" | 70142
|-
| Chevigney || align="right" | 39 || align="right" | 70140 || align="right" | 70151
|-
| Lieucourt || align="right" | 50 || align="right" | 70140 || align="right" | 70302
|-
| Malans || align="right" | 121 || align="right" | 70140 || align="right" | 70327
|-
| Montagney || align="right" | 403 || align="right" | 70140 || align="right" | 70353
|-
| Motey-Besuche || align="right" | 85 || align="right" | 70140 || align="right" | 70374
|-
| Pesmes || align="right" | 1 057 || align="right" | 70140 || align="right" | 70408
|-
| La Grande-Résie || align="right" | 90 || align="right" | 70140 || align="right" | 70443
|-
| La Résie-Saint-Martin || align="right" | 103 || align="right" | 70140 || align="right" | 70444
|-
| Sauvigney-lès-Pesmes || align="right" | 153 || align="right" | 70140 || align="right" | 70480
|-
| Vadans || align="right" | 96 || align="right" | 70140 || align="right" | 70510
|-
| Valay || align="right" | 512 || align="right" | 70140 || align="right" | 70514
|-
| Venère || align="right" | 151 || align="right" | 70100 || align="right" | 70542
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône